Niemcy:
 Rubenow – część gminy (Ortsteil) Boldekow w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Rubenow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Everhard Rubenow – burmistrz Greifswaldu